Сарос 161 повторюється кожні 18 років 11 днів і до 3000 року містить 46 затемнень.  Серія почнеться із часткового сонячного затемнення 1 квітня 2174 і досягне повних затемнень 9 липня 2336.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 161 на сайті НАСА

Сарос